Lagoa Funda ist der Name von drei Kraterseen auf den portugiesischen Azoren:

 Lagoa Funda (Cedros), ein See auf der Insel Flores
 Lagoa Funda das Lajes, ein See auf der Insel Flores
 Lagoa Funda (Terceira), ein See auf der Insel Terceira

Lagoa Funda heißt ferner:
 Lagoa Funda (Gararu), ein Stadtteil der brasilianischen Stadt Gararu im Bundesstaat Sergipe